Маратонът на град Рим () е международен маратон, който се провежда в Рим в неделя през март от 1995 г.

Този маратон е с най-много участници от всички италиански маратони и с неговите 10 000 атлети е сред 10-те най-големи маратона в Европа.

Маратонът в Рим преминава през целия град, като за кратко участниците бягат и през Ватикана. Стартът на маратона е пред Колизеума, където е и финалът.

Победители 

Рим
Спорт в Рим
Ватикан